Матвеевский сельский совет () — входит в состав
Вольнянского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Матвеевка.

История 
 1926 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Матвеевка

Примечания